Дадабаев — тюркская фамилия.

 Дадабаев, Абдурахман — депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.
 Дадабаев, Акрам Дадабаевич (1908—1988) — советский узбекский биолог и государственный деятель, член-корреспондент АН Узбекской ССР.
 Дадабаев, Ботир Эргашевич — депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана (2005—2010) от Чустского избирательного округа.
 Дадабаев, Бутабай — председатель ЦИК Туркестанской АССР (август-сентябрь 1923).
 Дадабаев, Темир Дадабаевич (род. 1941) — первый секретарь Колхозабадского райкома КПСС.
 Дадабаев, Рустам Алижанович (род. 1984) — узбекский футболист, вратарь.

 Дадабаева, Гулсара Мукимовна (род. 1976) — таджикская легкоатлетка.